Résultats détaillés de l’édition 2001 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 15 au .

Faits marquants 
L'Américain Andre Agassi tête de série n°6 remporte son troisième titre à Melbourne après ses victoires en 1995 et 2000. Après une fin de saison 2000 décevante, il retrouve le chemin du succès face au surprenant Français Arnaud Clément. Arnaud Clément n°15 vainqueur de Ievgueni Kafelnikov en quart de finale puis de son compatriote Sébastien Grosjean après un come back de deux sets à rien et en sauvant une balle de match. Sébastien Grosjean n°16 parvient en demi finale grâce à une victoire sur Magnus Norman n°4. Patrick Rafter se hisse également en demi après une victoire sur le n°8 Tim Henman.

Douze ans après ses débuts précoces sur le circuit féminin, l'Américaine Jennifer Capriati créé la surprise en remportant son premier titre du grand chelem. Elle bat successivement trois grandes championnes, l'ancienne numéro un mondiale Monica Seles, la tenante du titre Lindsay Davenport, puis la favorite Martina Hingis en finale. Hingis avait dû batailler en quart de finale pour sortir Serena Williams, avant de corriger (6-1, 6-1) sa sœur Venus au tour suivant.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2001
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2001
Tennis en janvier 2001